Samsung GT-B3310 – telefon komórkowy firmy Samsung. Maksymalny czas czuwania telefonu wynosi 380 godzin, a rozmów 350 minut. Model ten posiada klawiaturę QWERTY. Współczynnik SAR wynosi 0,659 W/kg. Samsung GT-B3310 może być obsługiwany w samolocie, w trybie samolotowym.

Samsung GT-B3310 umożliwia obsługiwanie plików muzycznych w formatach: AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR. Wideo (o rozdzielczości 320x240) pozwala obsługiwać pliki w formatach: H.263, MPEG4 - 15 fps.

Pozostałe funkcje 
 Alarm wibracyjny
 Dyktafon
 MP3
 Radio
 Budzik
 Kalendarz
 Kalkulator
 Data
 Przypomnienie
 Organizer
 Słownik T9
 Stoper
 Zegar
 Timer
 Przelicznik walut
 Gry

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 Źródło

Przypisy 

B3310
Telefony komórkowe z 2009 roku